Gminy w USA:
 Evangeline (ang. Evangeline Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
Parafie w USA:
 parafia Evangeline (ang. Evangeline Parish) – w stanie Luizjana